Baijiaying kan syfta på följande platser:

Kina 

 Baijiaying (socken i Kina, lat 40,58, long 113,84), Inre Mongoliet, 
 Baijiaying (socken i Kina, lat 40,65, long 113,88), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar